Le nom propre Sierpinski peut renvoyer à :
 Wacław Sierpiński, mathématicien polonais ;
 Tapis de Sierpiński,
 Triangle de Sierpiński, alias tamis de Sierpiński, alias joint de culasse de Sierpiński,
 Nombre de Sierpiński et conjecture sur ces nombres.